Dover kan syfta på 

 Dover (musikgrupp) – ett spanskt rockband

Geografi

Antarktis 

 Mount Dover,

Australien 

 Dover (ort i Australien), Tasmanien, Huon Valley,

Kanada 

 Dover (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 

 Dover District, England, Kent, 
 Dover – en stad och en civil parish i grevskapet Kent i England

USA 

 Dover, Arkansas, Pope County, 
 Dover, Delaware, delstatshuvudstad, Kent County, 
 Dover, Florida, ort, Hillsborough County, 
 Dover, Kentucky, ort, Mason County, 
 Dover, Missouri, Lafayette County, 
 Dover, North Carolina, ort, Craven County, 
 Dover, North Carolina, Moore County, 
 Dover, Oklahoma, ort, Kingfisher County, 
 Dover, Tennessee, countyhuvudort, Stewart County, 
 Dover, Illinois, Bureau County, 
 Dover, Massachusetts, Norfolk County, 
 Dover, Minnesota, Olmsted County, 
 Dover, New Hampshire, Strafford County, 
 Dover, New Jersey, Morris County, 
 Dover, Ohio, Tuscarawas County, 
 Dover, Pennsylvania, York County, 
 Dover, Vermont, ort, Windham County, 
 Dover, Idaho, Bonner County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar